Roche Noire kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Boumerdès, provinshuvudstad,

Marocko 

 Roches Noires (del av en befolkad plats), Grand Casablanca,

Mauritius 

 Roches Noire, ort, Rivière du Rempart, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar